Chittering (Engeland), een gehucht in het Engelse graafschap Cambridgeshire.
 Chittering (Australië), een dorp in het Australische LGA Shire of Chittering.